Killarney ist der Name mehrerer Orte

in Irland:
 Killarney

in Australien:
 Killarney (Queensland)
 Killarney Heights, Vorort von Sydney
 Killarney Vale, New South Wales
 Killarney Station, Viehzuchtstation im Northern Territory

in Kanada:
 Killarney (Manitoba)
 Killarney (Ontario)
 Killarney (Calgary), Stadtteil
 Killarney (Edmonton), Stadtteil
 Killarney (Vancouver), Stadtteil

in Südafrika:
 Killarney Garden, Vorort von Kapstadt 

in den Vereinigten Staaten:
 Killarney (Florida)
 Killarney (Georgia)
 Killarney (West Virginia)

Sonstiges:
 Killarney Motor Racing Circuit, eine Rennstrecke nördlich von Kapstadt
 Killarney National Park, Nationalpark in Irland
 USS Killarney (SP-219), ein Schiff der US-Navy 
 „The lily of Killarney“, das erfolgreichste Werk des Komponisten Julius Benedict 

Siehe auch
 Lake Killarney